A Procopius nevet (keleti gyakorlatban annak görögös formáját, a Prokopioszt [Προκόπιος]) a római Procopia gens tagjai viselték elsősorban

 Procopius, a Corinnidae családhoz tartozó állatnemzetség

Procopia gens
 Procopius - császár, trónbitorló (326–366)
 Procopius (magister militum) (422–424), az iménti fia, Anthemius császár édesapja
 Flavius Procopius Anthemius – a 456. év consulja

Prokopiosz
Elsősorban a görögös névformával szokás említeni:
Prokopiosz - Kaiszareiai Prokopiosz, a történetíró
Prokopiosz (rétor) (465–528) – gázai Prokopiosz, rétor
Szent Prokopiosz – különféle szentek ezen a néven